Andreas Schmidt peut désigner :

 Andreas Schmidt (1912-1948), un leader nazi et membre de la Waffen-SS ;
  (né en 1956), un homme politique ;
  (né en 1959), un nageur ;
 Andreas Schmidt (1960-), baryton allemand ;
 Andreas Schmidt (1963-2017), est un acteur allemand ;
  (1967-), pianiste de jazz allemand ;
 Andreas Schmidt (né en 1973), un footballeur.